Franconien (langue), dialecte germanique appartenant au haut allemand, plus précisément au francique oriental, parlé à l'origine en Franconie 
 Moiré franconien